Coleophoma är ett släkte av svampar. Coleophoma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Coleophoma